Рафаэль Надаль — победитель турнира. В финале испанец переиграл прошлогоднего чемпиона: Роджера Федерера.

Посев 
Первый восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Роджер Федерер (финал)
  Рафаэль Надаль (титул)
  Новак Джокович (полуфинал)
  Николай Давыденко (третий раунд)
  Давид Феррер (третий раунд)
  Энди Роддик (отказ)
  Джеймс Блэйк (второй раунд)
  Ришар Гаске (второй раунд)

<li>  Томаш Бердых (второй раунд)
<li>  Михаил Южный (второй раунд)
<li>  Карлос Мойя (четвертьфинал)
<li>  Хуан Монако (третий раунд)
<li>  Томми Робредо (второй раунд)
<li>  Жо-Вильфрид Тсонга (второй раунд)
<li>  Энди Маррей (третий раунд)
<li>  Поль-Анри Матьё (первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Германии по теннису среди мужчин 2008